St.-Pauls-Kathedrale oder Pauluskathedrale heißen Kathedralen, die den  Apostel Paulus als Kirchenpatron haben:

anglikanisch
 Cathedral Church of St. Paul (Boston), USA
 St Paul’s Cathedral (Dundee), Großbritannien
 St.-Pauls-Kathedrale (Kalkutta), Indien
 St Paul’s Cathedral (London), Großbritannien
 St.-Pauls-Kathedrale (Melbourne), Australien
 St. Paul’s Cathedral (St. Helena)
 St. Paul’s Cathedral (Victoria), Seychellen
 St. Paul’s Pro-Cathedral (Valletta), Malta
 Wellington Cathedral of Saint Paul (Wellington), Neuseeland

römisch-katholisch
 St.-Pauls-Kathedrale (Lüttich), Belgien
 Kathedrale St. Paul (Mdina), Malta
 St.-Paulus-Dom (Münster), Deutschland
 St.-Pauls-Kathedrale (Saint Paul) (Minnesota), USA
 Pauluskathedrale (Tirana)

syrisch-katholisch
 Kathedrale St. Paul (Damaskus), Syrien

Siehe auch 
 Paulskirche

 
Paul